Żłoby – część wsi w gminie Kazimierza w powiecie kazimierskim
 Żłoby – część wsi w gminie Opoczno w powiecie opoczyńskim
 Żłoby – jezioro w gminie Kowal w powiecie włocławskim
 Żłoby – polana w Beskidzie Małym
 Żłoby – staw w gminie Zarszyn w powiecie sanockim